Plusieurs préparations culinaires sont considérées comme un gâteau aux fruits :

 le cake ;
 le clafoutis ;
 le far breton.